Niemcy:
 Frohnbach - rzeka, dopływ Mozeli
 Frohnbach - rzeka, dopływ Zwickauer Mulde

Zobacz też:
 Dennweiler-Frohnbach
 Fronbach